Heeßel (Burgdorf), een plaats in de gemeente Burgdorf in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Heeßel (Hemmoor), een plaats in de gemeente Hemmoor in de Duitse deelstaat Nedersaksen